, quartier historique de la ville de Saint-Pétersbourg.
 Staraïa Derevnia, nommée ainsi du fait de son emplacement dans le quartier historique de Saint-Pétersbourg.
 Staraïa Derevnia, est une gare ferroviaire en correspondance avec la station du métro.